Grønlands håndboldlandshold er det grønlandske landshold i håndbold for kvinder som også deltager i internationale håndboldkonkurrencer. De reguleres af Grønlands Håndbold Forbund.

Holdet deltog under VM 2001 i Italien, hvor de kom på en 24. plads.

Resultater

VM 
  2001: 24.-plads

Panamerikamesterskabet 
  1999: 5.-plads
  2000:

Kilder 

Grønlands landshold
Håndboldlandshold (damer)
Kvindehåndboldlandshold